Patricia Neske, née le  est une patineuse artistique allemande.

Biographie

Carrière sportive 

Elle est médaillée de bronze des Championnats d'Europe de patinage artistique 1989 et  1992.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1966
Patineuse artistique allemande
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Naissance à Los Angeles